Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bank of the West Classic 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 14 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)